Głubczyce (district), een district in de Poolse provincie Opole
 Głubczyce (gemeente), een stad- en landgemeente in dit district
 Głubczyce (stad), een stad in deze gemeente